

Список 
1 апреля

 Банников, Георгий Петрович (81) — заслуженный артист России, художественный руководитель Саратовского театра оперетты. 
 Дзаннетакис, Дзаннис (82) — премьер-министр Греции (1989). 
 Маслюков, Юрий Дмитриевич (72) — член Политбюро ЦК КПСС (1989—1990), первый заместитель председателя Совета Министров СССР (1988—1990), первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (1998—1999). 
 Робертс, Генри Эдвард (68) — «отец персонального компьютера»; воспаление лёгких. 
 Форсайт, Джон (92) — американский актёр, двукратный обладатель премии «Золотой глобус». 
2 апреля
 Йоргенсен (Лингемарк), Пер (68) — датский велогонщик, чемпион Велоспорт на летних Олимпийских играх 1968 (1968) в командной гонке преследования  .
 Копаев, Олег Павлович (72) — советский футболист, тренер, серебряный призёр чемпионата Европы в Испании (1964). 
 Анатолий Костюченко (78) — советский и российский ученый-математик, специалист в области функционального анализа.
 Хойер, Арне (81) — датский спортсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960) в гребле на каноэ-четвёрке на дистанции 500 м.  
3 апреля
 Маклеод, Роланд (74) — британский актёр 
 Тербланш, Юджин (69) — южноафриканский ультраправый политик; убит. 
4 апреля

 Кук, Мэтт (22) — канадский следж-хоккеист, бронзовый призёр чемпионата мира, рак (2009)
 Мартин, Лори (62) — американская актриса. 
 Рими, Абубакар (70) — нигерийский политик, губернатор штата Кано (1979—1983). 
 Хардин, Клиффорд (94) — министр сельского хозяйства США (1969—1971). 
5 апреля
 Катушев, Константин Фёдорович (82) — секретарь ЦК КПСС (1968—1977), заместитель председателя Совета Министров СССР (1977—1982), председатель ГКЭС СССР (1985—1988), министр внешних экономических связей СССР (1988—1991). 
 Пашаев, Давид Гусейнович (69) — президент Государственного российского Центра атомного судостроения, Герой Российской Федерации. 
 Севастьянов, Виталий Иванович (74) — лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, кандидат технических наук, заслуженный мастер спорта СССР, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого — четвёртого созывов, член фракции КПРФ.
 Соколов, Виталий Григорьевич (78) — заместитель начальника космических средств Минобороны СССР — начальник управления эксплуатации (1986—1990), генерал-лейтенант в отставке. 
6 апреля

 Добрынин, Анатолий Фёдорович (90) — дипломат, секретарь ЦК КПСС (1986—1988), посол СССР в США (1962—1986), Герой Социалистического Труда. 
 Кэрролл, Эдди (76) — канадский актёр. 
 Лавье, Рикардо (87) — аргентинский актёр. 
 Нисикава, Кацуми (91) — японский кинорежиссёр. 
 Обри, Джеймс (62) — британский актёр театра и кино. 
 Петрова, Мария Ивановна (68) — заслуженный тренер России, член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики. 
 Редгрейв, Корин (70) — британский актёр и общественный деятель. 
7 апреля

 Кейзнов, Кристофер (66) — британский киноактер. 
 Кимура, Такуя (бейсболист) (37) — японский бейсболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Афинах (2004). 
 Оттович-Воловская, Ванда Павловна (75) — актриса Самарского академического театра драмы им. М. Горького, заслуженная артистка РСФСР. 
 Турчин, Валентин Фёдорович (79) ? — советский и американский физик и кибернетик, создатель языка Рефал и новых направлений в программировании и информатике. 
8 апреля

 Ковачи, Аладар (77) — венгерский пятиборец, чемпион Олимпийских игр в Хельсинки (1952) в командном зачете. 
 Краевский, Володар Викторович (83) — заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Российской Академии образования. 
 Кунце, Андреас (57) — германский актёр. 
 Макларен, Малькольм (64) — британский музыкант и продюсер, бывший менеджер группы Sex Pistols; рак. 
 Музорева, Абель Тендекайи (85) — премьер-министр Зимбабве-Родезии (1979). 
 Перес Грилло, Грасиела (94) — американская джазовая исполнительница. 
 Пруст, Жан-Поль (70) — государственный министр (глава правительства) Монако (2005—2010). 
 Схолтен, Тедди (83) — нидерландская эстрадная исполнительница, победительница конкурса Евровидение-1959. 
 Флю, Энтони (87) — британский философ. 
9 апреля

 Варга, Золтан (65) — венгерский футболист и тренер, чемпион Олимпийских игр в Токио (1964). 
 Васильева, Любовь Григорьевна (71) — актриса Амурского театра драмы, народная артистка РСФСР. 
 Жуков, Олег Иванович (89) — советский футболист (1943—1958), первый главный тренер (1963) львовских «Карпат». 
 Иноуэ, Хисаси (74) — японский писатель и драматург. Президент японского отделения ПЕН-клуба (2003—2007). 
 Манджаротти, Дарио (94) — итальянский фехтовальщик, олимпийский чемпион Игр в Хельсинки (1952) в командном зачёте, 5-кратный чемпион мира (1937, 1949 (2), 1950, 1953). 
 Рамсботем, Питер (90) — губернатор Бермудских островов (1977—1980). 
 Даниэл Роберт де Жезус (28) — бразильский футболист, нападающий.
 Шехтер, Татьяна Ефимовна (63) — российский искусствовед.
 Юст, Меир (101) — главный раввин Амстердама на протяжении 45 лет. 
10 апреля

 Денисов, Анатолий Алексеевич (75) — народный депутат СССР, председатель Комиссии Верховного Совета СССР по вопросам депутатской этики. 
 Картер, Дикси (70) — американская актриса. 
 Лия Либерова (61) — русский литератор (поэт, прозаик, драматург), переводчица.
 Уолкер, Уильям (78) — американский оперный певец. 
 Погибшие в авиакатастрофе Ту-154 в Смоленске :
 Агацкая-Индецкая, Йоанна (45) — председатель Главного адвокатского совета Польши (с 2007).
 Бласик, Анджей (47) — генерал брони, командующий ВВС Польши (с 2007).
 Бохенек, Кристина (56) — вице-маршал Сената Польши (с 2007).
 Бук, Тадеуш (49) — дивизионный генерал, командующий Сухопутными войсками Польши (с 2009), в 2007—2009 — командир польской дивизии в Ираке.
 Валентынович, Анна (80) — профсоюзный деятель, активист профсоюза «Солидарность».
 Вассерман, Збигнев (60) — депутат Сейма Польши, бывший министр-координатор работы спецслужб (2005—2007).
 Выпых, Павел (42) — заместитель руководителя Канцелярии президента Польши (с 2009), руководитель службы социального обеспечения Польши в 2007, советник президента в 2007—2009.
 Генсицкая, Гражина (58) — польский социолог и политик, министр регионального развития Польши (2005—2007).
 Гилярский, Казимеж (54) — бригадный генерал, командующий варшавским гарнизоном (с 2006).
 Гонгор, Франтишек (58) — глава Генштаба Польши (с 2006).
 Госевский, Пшемыслав (45) — депутат Сейма, председатель парламентского клуба партии «Право и Справедливость», заместитель председателя правительства Польши в 2006—2007.
 Дольняк, Гжегож (50) — депутат Сейма (с 2001), был руководителем предвыборного штаба партии «Гражданская платформа» на выборах в Европарламент (2007), руководителем парламентской комиссии по вопросам безопасности и общественного порядка (2005—2007).
 Зайонц, Станислав (60) — депутат Сената Польши (с 2008), адвокат, председатель парламентского клуба партии «Право и Справедливость» в Сенате.
 Закженский, Януш (74) — польский актёр театра и кино. 
 Казана, Мариуш (49) — руководитель службы дипломатического протокола МИД Польши (с 2008)
 Карвэта, Анджей (51) — вице-адмирал, главнокомандующий ВМФ Польши (с ноября 2007).
 Карпинюк, Себастиан (37) — депутат польского Сейма от партии «Гражданская платформа» (с 2007).
 Качиньская, Мария Хелена (67) — супруга президента Польши Леха Качиньского.
 Качиньский, Лех Александр (60) — президент Польши (с 2005). 
 Качоровский, Рышард (90) — последний президент Польши в изгнании (1989—1990). 
 Квятковский, Бронислав (49) — генерал брони, глава оперативного командования польских Вооружённых сил (с 2007), в 2006—2007 — командир польской дивизии в Ираке.
 Коморницкий, Станислав (Налэнч-Коморницкий) (85) — бригадный генерал в отставке, военный мемуарист, канцлер ордена Virtuti Militari.
 Коморовский, Станислав Ежи (56) — польский политик, дипломат, физик, заместитель министра иностранных дел (2005—2007), заместитель министра обороны Польши (с 2007).
 Кохановский, Януш (69) — уполномоченный по правам человека Польши (с 2006).
 Кремер, Анджей (48) — заместитель министра иностранных дел Польши (с 2008).
 Крупский, Януш (58) — руководитель государственного Управления по делам комбатантов и репрессированных лиц (с 2006).
 Куртыка, Януш (49) — доктор исторических наук, президент Института национальной памяти Польши (с 2005).
 Меляк, Стефан (63) — председатель Катынского комитета (с 1989), журналист.
 Мерта, Томаш (44) — заместитель министра культуры и национального наследия Польши, руководитель службы охраны памятников (с 2005).
 Мирон (Ходаковский) (52) — архиепископ Гайновский (с 2008), бригадный генерал (с 1998), православный ординарий Войска Польского, доктор богословия. 
 Нуровский, Пётр (64) — президент национального Олимпийского комитета Польши (с 2005).
 Пильх, Адам (44) — полковник, заместитель лютеранского епископа Войска Польского с 1999 (с 2009 исполнял обязанности епископа).
 Плажиньский, Мацей (52) — депутат Сейма Польши, президент ассоциации «Польское Общество» (с 2008), бывший маршал Сейма Польши (1997—2001).
 Плоский, Тадеуш (54) — дивизионный генерал, полевой епископ Войска Польского (с 2004).
 Потасиньский, Влодзимеж (53) — дивизионный генерал, командующий войсками спецназначения Польши (с 2007).
 Путра, Кшиштоф (52) — вице-маршал Сейма (с 2007).
 Румянек, Рышард (62) — ректор Университета имени кардинала С.Вышинского(Варшава) (с 2005), профессор богословия, прелат.
 Сариуш-Скомпский, Анджей (72) — председатель Федерации катынских семей (c 2006).
 Скшипек, Славомир (46) — глава Народного банка (Центробанка) Польши (с 2007), председатель Монетарного совета.
 Стасяк, Владислав (44) — глава Канцелярии президента Польши (с 2009), бывший министр внутренних дел (2007), шеф Бюро национальной безопасности (2006, 2007—2009).
 Фетлиньская, Янина (57) — депутат Сената Польши (с 2005) от партии «Право и Справедливость», доктор медицинских наук.
 Хандзлик, Мариуш (44) — заместитель руководителя (undersecretary) Канцелярии президента Польши (с 2008).
 Шиманек-Дереш, Йоланта (55) — депутат Сейма, бывший руководитель Канцелярии президента А. Квасьневского (2000—2005).
 Шмайдзиньский, Ежи (58) — вице-маршал Сейма Польши (с 2007), бывший министр обороны (2001—2005), кандидат в президенты на выборах 2010 года от союза левых сил.
 Щигло, Александр (46) — глава Бюро национальной безопасности Польши (с 2009), бывший глава Канцелярии президента (2006—2007), министр обороны в 2007.
 Яруга-Новацкая, Изабелла (59) — депутат Сейма, в 2004—2005 министр социальной политики, заместитель председателя правительства Польши.
11 апреля
 Буате, Жан (76) — французский пловец, чемпион Олимпийских игр в Хельсинки (1952) на дистанции 400 м вольным стилем. 
 Дрейвс, Виктория (85) — американская спортсменка, прыгунья в воду. Двукратная олимпийская чемпионка Игр в Лондоне (1948) в прыжках в воду с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки. 
 Ценова, Юлия (61) — болгарский композитор, рак .
12 апреля

 Бисутти, Мария Аурелия (79) — аргентинская актриса. 
 Палито (75) — филиппинский актёр. 
 Паунд, Роберт (90) — американский физик, соавтор эксперимента Паунда и Ребки. 
 Хуниеху, Эдвард — политический деятель Соломоновых Островов, министр. 
 Хэскелл, Питер (75) — американский актёр. 
 Чувашов, Эдуард Владимирович (47) — судья судебной коллегии по уголовным делам первой инстанции Московского городского суда; убийство. 
 Шрётер, Вернер (65) — немецкий режиссёр театра и кино, сценарист, кинооператор. 
13 апреля
 Гомелаури, Николоз (39) — грузинский актёр, рак лёгких. 
 Джоги, Сантош (35) — индийский актёр. 
 аль-Райис, Нахид (73)— палестинский политический деятель и поэт, министр юстиции (2003—2004). 
 Фураев, Юрий Петрович (73) — заслуженный тренер СССР по волейболу. 
14 апреля

 Араратян, Арташес Левонович (83) — артист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, заслуженный артист России. 
 Ковалёв, Юрий Яковлевич (73) — представитель в Совете Федерации Государственной Думы Томской области — законодательного органа государственной власти (2001—2007); инсульт. 
 Миллер, Алис (87) — швейцарский психолог и писательница. 
 Михальцев, Игорь Евгеньевич (86) — российский ученый-океанолог. 
 Питер Стил (48) — лидер дум-метал-группы Type O Negative. 
 Поупко, Барух (92) — американский раввин российского происхождения, один из первых защитников прав советских евреев .
 Тайтаков, Николай Михайлович (61) — первый заместитель председателя Правительства Республики Алтай (2002—2006). 
 Цеманн, Герхард (70) — австрийский актёр театра и кино. 
15 апреля

 Адыгезалов, Тельман (56) — Народный артист Азербайджана 
 Бейлин, Михаил Абрамович (88) — советский шахматист.
 Брубэйкер, Роберт (93) — американский актёр. 
 Вианелло, Раймондо (87) — итальянский актёр. 
 Патаки, Майкл (72) — американский актёр. 
 Херер, Джек (70) — видный деятель мирового антипрогибиционистского движения. 
 Хукс, Бенджамин (86), активист борьбы за права человека, директор Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (1977—1992). 
16 апреля

 Конрад, Сид (86) — американский актёр. 
 Лозицкая, Людмила Алексеевна (85) — актриса Пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского, народная артистка РСФСР. 
 Немцов, Григорий Владимирович (62) — вице-мэр Даугавпилса, лидер партии «Народ Латгалии», убийство. 
 Ноер, Мухаммад (92) — индонезийский политик, губернатор провинции Восточная Ява (1967—1976). 
 Прахалад, Коимбатур Кришнарао (69) — эксперт в области менеджмента, профессор корпоративной стратегии и международного бизнеса в Мичиганском университете. 
 Терещенко, Геннадий Фёдорович (68) — российский ученый-химик, академик РАН, заместитель председателя Санкт-Петербургского Научного центра РАН, член Президиума РАН, первый заместитель министра науки и технологий РФ (1998—2000). 
 Франки, Карлос (88) — кубинский писатель и политик, бывший соратник Фиделя Кастро Автор книг «Retrato de Familia con Fidel» (Семейный портрет с Фиделем) и «Diario de la Revolución Cubana» (Дневник кубинской революции).
 Шпидлик, Томаш (90) — чешский кардинал. Крупный католический специалист по православию. 
17 апреля

 Аллен, Диди (86) — американский монтажёр. 
 Куяте, Сотиги (74) — актёр Буркина-Фасо. 
 Мацек, Карл (58) — американский сценарист, режиссёр и продюсер анимационного кино, новатор жанра. 
 Робайна, Алехандро (91) — кубинский табаковод, имя которого носит одна из марок сигар. 
18 апреля
 Адамс,Майк (60) — американский актёр. 
 Абу Абдуллах аль-Рашид аль-Багдади — иракский террорист, убит. 
 Абу Айюб аль-Масри — иракский террорист, убит. 
 Бисцилиа, Пол (81) — французский актёр. 
 Винси, Жан (75)— французский актёр. 
 Клиффорд, Девон (30) — барабанщик данс-панк группы You Say Party! We Say Die!; кровоизлияние в мозг. 
 Свифт, Аллен (86) — американский актёр 
 Флеминг, Том — британский актёр. 
 Ятес, Уильям (88) — администратор острова Рождества (1982—1983). 
19 апреля

 Бернал, Хосе (85) — кубинский художник .
 Бородай, Василий Захарович (92) — скульптор, народный художник СССР (1977), действительный член Академии художеств СССР (1973). 
 Валеро, Эдвин (28) — венесуэльский чемпион мира по боксу по версии WBA в лёгком весе; самоубийство. 
 Кейрабади, Хамидех (85) — иранская актриса. 
 Сараев, Владимир Зосимович (73) — советский футболист, защитник, игрок сборной СССР, чемпион СССР (1965). 
 Шизерс, Джордж Гарри (80) — американский писатель-фантаст, фэн, редактор и издатель, четырёхкратный обладатель премии Хьюго. 
 Элам «Guru» Кит (43) — рэпер, основатель группы Gang Starr; рак. 
20 апреля

 Бартов, Аркадий Анатольевич (69) — российский писатель. 
 Генина, Лиана Соломоновна (79) — российский музыковед, музыкальный критик, зам. главного редактора журнала «Музыкальная академия». 
 Деймек Пётр (56) — польский актёр и кинопродюсер. 
 Дуарте, Фернандо Хойя (?) — колумбийский генерал, командующий объединенными силами особого назначения министерства обороны. Погиб при столкновении двух вертолетов.
 Егоренкова, Валентина Викторовна (64) — российская актриса, артистка Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. 
 Наткин, Роберт (79) — американский художник-абстракционист. 
 Уайлдер, Майлс (77) — американский сценарист. 
 Хайт, Дороти (98) — американская правозащитница, боровшаяся за права афроамериканских женщин, награждённая Президентской медалью Свободы (1994) и Золотой медалью Конгресса США (2004) .
21 апреля

 Бэрд, Сэмми (79) — шотландский футболист, игрок национальной сборной (1956—1958), участник чемпионата мира 1958. 
 Наталья Гусева (96) — советская и российская писательница, драматург, индолог, историк и этнограф; доктор исторических наук.
 Самаранч, Хуан Антонио (89) — президент МОК (1980—2001); сердечная недостаточность. 
 (61) — французский журналист, сооснователь журнала «Le Gai Pied», гей-активист. 
 Харрис, Уитни (97) — американский прокурор, последний из живых участников Нюрнбергского процесса над бывшими руководителями гитлеровской Германии. 
22 апреля

 Альварес, Эмилио Вальтер (71) — уругвайский футболист, игрок национальной сборной (1960—1967). 
 Бараташвили, Гиви (80) — грузинский сценарист и актёр. 
 Вервурт, Энн (33) — бельгийская певица (Milk Inc.). 
 Виноград, Артур (90) — американский виолончелист и дирижёр. 
 Лика Добрянская (42) — российская актриса театра и кино; СПИД
 Кузин, Валерий Иванович (67) — заместитель генерального директора павильона ВВЦ; руководитель Комитета по внешнеэкономической деятельности Москвы (1996—2007); убийство 
 Маруланда, Лина (29) — колумбийская теле и радио ведущая, фотомодель и актриса. 
 Нюренберг, Виктор (79) — люксембургский футболист, трёхкратный (1952, 1956, 1959) чемпион Франции по футболу. 
 Эмброуз Олсен (24) — американский фотомодель; самоубийство.
23 апреля

 Балабан, Ян (49) — чешский писатель, переводчик, эссеист. 
 Даффин, Шей (79) — американский актёр. 
 Краснецкий, Иван Михайлович (64) — советский и украинский футболист, тренер по футболу.
 Лаврова, Наталья Александровна (25) — первая двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в Сиднее (2000) и Афинах (2004) (групповые упражнения), Заслуженный мастер спорта России (2000), тренер сборной России; автокатастрофа.
 Литвинов, Борис Васильевич (80) — советский и российский ученый в области атомной науки и техники, академик РАН, Герой Социалистического Труда. 
 Слюсарев, Александр Александрович (65) — российский фотограф, классик современной фотографии. 
 Сринат (52) — индийский актёр. 
 Хайдеман, Гюнтер (77) — западногерманский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр в Хельсинки (1952). 
24 апреля

 Дьяконов, Юрий Александрович (91) русский советский писатель-прозаик.
 Семион, Войцех (81) — польский актёр. 
 Слонимский, Яков Михайлович — известный крымский педагог-новатор и общественный деятель.
 Уирц, Уильям Уилард (98) — министр занятости США (1962—1969). 
 Шефер, Пауль (88) — диктатор колонии «Дигнидад» в Чили. .
25 апреля

 Бессала, Жозеф (69) — камерунский Силлитоу, Аланбоксер, серебряный призёр Олимпийских игр в Мехико (1968). 
 Ловенштайн, Лео (43) — немецкий автогонщик; отравление газом в результате аварии в ходе гонки. 
 Игошин, Владимир Александрович (64) — старший тренер хоккейной команды «Крылья Советов» (1981—1982), исполнительный директор Российской Хоккейной Лиги (1993—1997)..
 Клещёв, Константин Александрович (74) — доктор геолого-минералогических наук, профессор, Генеральный директор ФГУП «ВНИГНИ». 
 Провайн, Дороти (75) — американская актриса. 
 Силлитоу, Алан (82) — английский писатель. 
 Соколов, Олег Михайлович (74) — доктор химических наук, профессор, ректор Архангельского государственного технического университета (1987—2006). 
26 апреля

 Вшивцев, Юрий Михайлович (70) — советский футболист, игрок московского «Динамо» (1962—1968). 
 Гуи, Луиджи (95) — министр обороны (1968—1970) и министр внутренних дел Италии (1974—1976). 
 Даниил (78) — епископ Ирийский, викарий Председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей по окормлению единоверцев. 
 Нариньяни, Александр Семёнович (72) — советский и российский учёный, ведущий специалист в области искусственного интеллекта, директор российского НИИ искусственного интеллекта. 
 Рау, Прабха (75) — индийский политик, губернатор штата Раджастхан (c 2009), губернатор штата Химачал-Прадеш (2008—2010).  
 Сарно, Джозеф (89) — американский сценарист и режиссёр. 
27 апреля

 Пезешкиан, Носсрат (76) — немецкий невролог, психиатр и психотерапевт иранского происхождения. Основатель позитивной психотерапии  .
 Пресняков, Александр Васильевич (92) — лётчик-торпедоносец, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Санчес, Армандо (57) — филиппинский политик, губернатор провинции Батангас (1998—2007). 
28 апреля

 Вэлз, Ян (52) — гайянский драматург, сценарист. режиссёр и актёр. 
 Гродзеньская, Стефания (93) — польская сценаристка, актриса. конферансье, автор песен для сатирических театров, кабаре, радио и телевидения. 
 Любовь Зотикова (85) — омский художник, живописец, график.
 Оскоцкий, Валентин Дмитриевич (78) — российский литературный критик, главный редактор газеты «Литературные вести». 
 Свистунов, Сергей Павлович (90) —актёр Академического Малого драматического театра (с 1946 г.). Заслуженный артист РСФСР. 
 Скарпелли, Фурио (90) — итальянский киносценарист .
 Сухарев, Вениамин Платонович (71) — генеральный директор ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (1987—2003), народный депутат России (1990—1993). 
29 апреля

 Александров, Илья Анатольевич (35) — вокалист групп Trizna и Фактор страха; сердечный приступ. 
 Ариха, Авигдор (81) — израильский живописец, график, книжный оформитель. 
 Уильямсон, Одри (83) — британская легкоатлетка, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) в беге на 200 м. 
 Каюмов, Малик Каюмович (98) — узбекский советский режиссёр и оператор документального кино, народный артист СССР. 
 Комарова, Галина Васильевна (67) — советская и российская киноактриса. 
 Сергеев, Константин Фёдорович (78) — советский российский ученый-геолог, член-корреспондент РАН, почётный гражданин Сахалинской области. 
30 апреля
 Андо, Тодахиро (69) — японский политик, губернатор префектуры Миядзаки (2003—2006). 
 Гонзалес, Кармелита (81) — мексиканская актриса. 
 Гуриненко, Пётр Владимирович (86) — советский и украинский писатель-прозаик. 
 Дильбази, Амина Паша кызы (90) — советская азербайджанская танцовщица, народная артистка Азербайджанской ССР. 
 Фрагелли, Хосе (95) — бразильский политик, губернатор штата Мату-Гросу (1970—1974), президент сената (1985—1987). 
 Майер, Пауль Августин (98) — немецкий куриальный кардинал, секретарь Конгрегации по делам Религиозных и Светских Институтов (1971—1984). 
 Филиппов, Александр Иванович (85) — Герой Советского Союза.
 Эстаделла, Хорди (61) — испанский актёр.